Bochow – frazione del comune tedesco di Groß Kreutz (Havel)
 Bochow – frazione del comune tedesco di Niedergörsdorf